Новая Вёска — название населённых пунктов в Белоруссии.

Витебская область 
 Новая Вёска — деревня в Глубокском районе. 
 Новая Вёска — деревня в Крулевщинском сельсовете Докшицкого района.
 Новая Вёска — деревня в Ситцевском сельсовете Докшицкого района.

Минская область 
 Новая Вёска — деревня в Хатежинском сельсовете Минского района.
 Новая Вёска — деревня в Щомыслицком сельсовете Минского района.
 Новая Вёска — деревня в Столбцовском районе.